Bayerstorfer ist der Familienname folgender Personen:
 Daniel Bayerstorfer (* 1989), deutscher Schriftsteller und Übersetzer
 Martin Bayerstorfer (* 1966), deutscher Politiker (CSU)